Ни́жние Хыркасы́ () — деревня в Цивильском районе Чувашии в составе Богатырёвского сельского поселения.

География 
Расстояние до столицы республики — города Чебоксары — 64 км, до районного центра — города Цивильск — 27 км, до железнодорожной станции — 23 км, деревня расположена на левобережье реки Унга.

Административно-территориальное деление 
В XIX веке в составе Исаковской, Чебаевской волости Ядринского уезда, с 1921 года — в Цивильском уезде, с 1927 года в составе Цивильского района. Сельские советы: с 1 октября 1927 года — Хыркасинский, с 14 июня 1954 года — Богатырёвский.

История 
В XIX веке околоток деревни Байдушева (ныне не существует). Жители до 1866 года — государственные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, рогожно-кулеткацким, портняжным промыслами. В 1929 году образован колхоз «Кулеба́кский металлист».

Название 
Название произошло от чув. аялти «нижний», хыр «сосна», касси «улица, околоток, деревня».

Исторические и прежние названия 
Околоток деревни Байдушева, Хыр-касы Нижние (1897).

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в деревне проживало 22 человека, преобладающая национальность — чуваши (100%).

Инфраструктура 
Функционирует КФХ «Талпас» (2010).
Улица: Советская.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт Богатырёвского сельского поселения Чувашии

Населённые пункты Цивильского района
Населённые пункты, основанные в XIX веке